Zuwendung steht für:

 Zuwendung, Gewähren von Sach- und Geldmitteln im haushaltsrechtlichen Sinn
 Zuwendung (Wertpapierhandelsgesetz), Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie geldwerte Vorteile
 Vermögensübertragung gebunden an eine Auflage, siehe Zweckzuwendung
 unentgeltliche Geld- oder Sachzuwendung, siehe Schenkung
 Geld- oder Sachzuwendung im geschäftlichen Rahmen, siehe Geschenke an Geschäftsfreunde und Arbeitnehmer
 zweckgebundene unentgeltliche Geld- oder Sachzuwendung, siehe Spende
 Sonderzahlung an Arbeitnehmer, siehe Weihnachtsgeld #Deutschland
 Dotierung, freiwillige Finanzierung durch den Arbeitgeber an die Unterstützungskasse
 interaktive Praxis, siehe Achtsamkeit (care)

Siehe auch
 Zuschuss, Gratifikation, Beihilfe